Krępa (gromada w powiecie łowickim)
 Krępa (gromada w powiecie przasnyskim)

także:
 Krempa (gromada) (powiat garwoliński)
 Krępa Kościelna (gromada) (powiat iłżecki/lipski)